Der Emes (jidd. דער עמעס, russ. Правда / Die Wahrheit) bezeichnet:

Der Emes (Verlag), sowjetischer Verlag in Moskau (1941–1944 in Kuibyschew (Samara))
Der Emes (Zeitung), sowjetische Zeitung auf Jiddisch

ru:Дер Эмес